Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2008 (anglais : Australia rugby sevens 2008) est la  étape de la saison 2007-2008 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 5 et  à l'Adelaide Oval à Adelaide, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe d'Afrique du Sud, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 15 à 7.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Chris Wyles (7 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Koiatu Koiatu ()

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2008
Événement sportif à Adélaïde (Australie)
Australie
Sport en avril 2008
Sport en Australie en 2008